Birnbaum (jelentése németül: körtefa)

 Birnbaum, német családnév
 Birnbaum, festmény Gustav Klimt arany-korszakából (1903)

Földrajz
 Birnbaum, Körtvélyfája román település egyik korábbi neve
 Birnbaum, német település (Kronach járás, Gemeindefreies Gebiet Birnbaum)
 Birnbaum, Lesachtal osztrák község része
 Birnbaum, Gummersbach német település része
 Birnbaum, Halblech német község része
 Birnbaum, Steinwiesen német település része